Bisticeratops froeseorum es la única especie conocida del género extinto Bisticeratops de dinosaurio ceratopsio chasmosaurino que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 74 millones de años, durante el Campaniense, en lo que es hoy Norteamérica. Sus restos fueron encontrados en la Formación Kirtland del noroeste de Nuevo México; Estados Unidos, está representada por el holotipo NMMNH P-50000, un cráneo casi completo, sin los cuernos postorbitales, solo se conserva el molde del cuerno postorbital derecho, el escamoso izquierdo, el yugal izquierdo, el cuadrado izquierdo, el predentario y ambos dentarios.

Descubrimiento e investigación 

El espécimen holotipo Bisticeratops, NMMNH P-50000, fue descubierto en 1975 en capas de la Formación Kirtland (Miembro Farmington) en el área silvestre Bisti/De-Na-Zin de la cuenca de San Juan, noroeste de Nuevo México, Estados Unidos, que data de la edad del Campaniense tardío del período Cretácico Superior. El espécimen consiste en un cráneo casi completo.

Originalmente se pensó que el espécimen holotipo pertenecía a Pentaceratops, a pesar de ser 2 millones de años más reciente que otros especímenes de ese género. Cuando la descripción de Sierraceratops se publicó inicialmente en línea en 2021, el nombre "Bisticeratops froeseorum" se filtró en un cladograma, pero se eliminó con la publicación física en 2022. Bisticeratops froeseorumno fue publicado formalmente hasta 2022. 

El nombre genérico, " Bisticeratops ", combina Bisti, una referencia al lugar donde se descubrió el holotipo, con el griego keras (que significa "cuerno") y ops (que significa "cara"). El nombre de la especie honra a Edgar Froese y su hijo Jerome, miembros fallecidos de la banda Tangerine Dream, cuya música "ayudó a través de los años" e inspiró la descripción.

Clasificación 
Usando los mismos análisis filogenéticos  para encontrar la posición de Sierraceratops, Dalman et al . (2022) determinaron que Bisticeratops es un taxón hermano de un ceratopsiano sin nombre de la Formación Almond. El cladograma a continuación muestra los resultados de los análisis filogenéticos realizados por Dalman, Jasinski y Lucas:

Paleoecología 
Los restos fósiles de Bisticeratops pertenecen al Miembro Farmington de la Formación Kirtland. Esta área consiste del producto de lodos aluviales y depósitos de arena de desbordes de los muchos canales que drenan la planicie costera que existió en la costa interior de América del Norte durante el período Cretácico Superior. No se han descrito otros dinosaurios del Miembro de Farmington, pero los taxones de otras subunidades incluyen hadrosaurios de las tribus Kritosaurini y Lambeosaurini, anquilosáuridos, otros ceratópsidos casmosaurinos, paquicefalosáuridos, dromeosáuridos, un ornitomímido indeterminado, tiranosauroides, azdárquidos, crurotarsos, tortugas y peces cartiliginosos y óseos de los miembros De-Na-Zin y Hunter Wash.

El holotipo conserva marcas de mordeduras de tiranosáuridos, algunas de las cuales muestran signos de curación.

Referencias 

Ceratopsia
Cretácico
Fósiles de América del Norte